Metropolis kan henvise til flere artikler:

 Metropolis – en storby med mindst 500.000 indbyggere
 Metropolis (by) – en by i Illinois, USA
 Metropolis (byggeri) – et lejlighedskompleks i Københavns Sydhavn
 Metropolis (bog) – en roman af Upton Sinclair
 Metropolis (film) – en film fra 1927
 Metropolis (Superman) – byen som Superman bor i.
 Metropolis (festival) – en kunstfestival i København

Se også  Metropol.